Neoptera (från grekiskan neo = ny, ptera = vingar) är en infraklass bland bevingade insekter som till skillnad mot infraklassen Palaeoptera har eller hade förmågan att lägga vingarna utmed bakkroppen under vila. Infraklassen innehåller nästan alla bevingade insekter.

Bevingade insekter
Neoptera